10 июля 1807 года, во время Первого сербского восстания, сербские повстанцы под командованием Карагеоргия заключили союз с Российской империей.

После того, как в конце 1806 года Османская империя вступила в союз с Францией Наполеона и была атакована со стороны России и Англии, турки были вынуждены искать пути к удовлетворению требований сербских повстанцев. В это же время Российская империя предложила сербам поддержку и сотрудничество. Они выбрали союз с Россией вместо признания турками автономии Сербии в рамках Османской империи (как было ранее оговорено в условия Ичкова мира). Карагеоргий, согласно условиям русско-сербского договора, должен был получить оружие, медицинскую помощь и военных советников, которые впоследствии оказали существенную роль в Сербской революции.

Русские стремились укрепить правый фланг своей армии за счёт сербских военных формирований. Сербы, в свою очередь, имели виды относительно создания своего собственного национального государства, в состав которого также должны были войти территории Боснии и Герцеговины, а также пашалыки Видин, Ниш, Лесковац и Пазар.

Литература 
 Белов М. В. Первое сербское восстание 1804—1813 гг. и Россия. События, документы, историография: Учебное пособие. : Издательство ННГУ, 1999. — 159 с.
 
 
 

1807 год в России
Российско-сербские отношения
Международные договоры Российской империи
Первое сербское восстание